4/1 kan syfta på:

 4 januari
 1 april (amerikanskt datumformat)